L'azienda ospedaliera universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona - Scuola Medica Salernitana di Salerno sono un'azienda ospedaliera universitaria di rilievo nazionale. Localmente sono noti con il nome di "ospedale San Leonardo" in quanto situati nell'omonima località salernitana.

Storia
L'ospedale riceve il nome dalla fusione dei due ospedali  storici della città di Salerno: il  San Giovanni di Dio ed il  Ruggi d'Aragona.

L'ospedale  San Giovanni di Dio  nacque per volontà del salernitano Matteo d'Aiello, cancelliere alla corte di Guglielmo II di Sicilia. Nel 1183 egli cedette al figlio Niccolò, vescovo di Salerno, la chiesa di Santa Maria ed alcune abitazioni nell'antico quartiere degli amalfitani, l'attuale rione delle Fornelle. Quivi si costruì l'ospedale che fu il primo ad avere un'amministrazione autonoma e laica in tutta l'Italia meridionale. La cura degli ammalati era comunque affidata ai religiosi: nel Quattrocento la chiesa dell'Annunziata riceveva un compenso dal Comune per l'opera prestata nell'ospedale che era dedicato a san Biagio, un medico santo dell'Armenia.

Nel 1614 le autorità cittadine invitarono i religiosi dell'ordine di San Giovanni di Dio di Napoli a prendersi cura del ricovero e l'ospedale cambiò nome in  "convento e ospedale di S.Biagio e San Giovanni di Dio".

In seguito all'unità d'Italia il convento venne soppresso e la casa di cura fu affidata prima a personale laico e poi alle Figlie della carità.

Nel 1898, la necessità di posti letto spinse le autorità ad aggregare l'ospedale  San Giovanni di Dio all'ospedale che nel 1870 il marchese Ruggi d'Aragona, un nobile salernitano, aveva istituito nel quartiere Piantanova: nacque così l'ospedale  San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Nel 1910 iniziarono i lavori per la costruzione del nuovo edificio nella zona dell'ex orto agrario, ovvero nel nuovo  quartiere Carmine. Il nuovo ospedale fu inaugurato il 9 gennaio del 1923.

Nel secondo dopoguerra, a causa dell'incremento della popolazione della città, nacque l'esigenza di dare vita ad un ospedale che potesse, allo stesso tempo, servire l'intera città ed essere adeguato alle nuove esigenze di un ospedale moderno.

Il nuovo ospedale  San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona fu inaugurato in località San Leonardo sul finire del 1980.

Nel 2 gennaio 2009 l'azienda ospedaliera divenne sede dei tirocini della facoltà di medicina dell'Università di Salerno. Nel febbraio 2013 la facoltà di Medicina al San Leonardo è stata ufficialmente approvata dall'allora presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Monti.

Con il decreto del commissario ad acta n. 49/2010 e successivo n. 73 del 15/12/2010 e s.m.i., sono stati annessi all'azienda ospedaliera universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, i presidi ospedalieri “Giovanni da Procida”, “Santa Maria Incoronata dell'Olmo”, “Gaetano Fucito” e “Costa d'Amalfi”.

La nuova azienda ospedaliera universitaria verrà ampliata ed ammodernata considerevolmente.
In data 22/01/2014 sono stati nominati il direttore amministrativo,  Salvatore Guetta, e il direttore sanitario,  Domenico Della Porta.

Presidi ospedalieri
 P.O. Ruggi (Salerno) Via San Leonardo - Largo Città d'Ippocrate - Salerno.
 P.O. Cava de' Tirreni  (Ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo) Via de Marinis - Cava de' Tirreni.
 P.O. Costa d'Amalfi (Castiglione di Ravello).
 P.O. Da Procida (Salerno) Via Salvatore Calenda, 162 - Salerno.
 P.O. Mercato San Severino (Ospedale Amico Gaetano Fucito) Corso Umberto I.

Reparti e servizi
Dipartimento Apparato Locomotore
 Plesso “Ruggi” - Salerno (Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia dell'Apparato Locomotore, Chirurgia Ortopedica Oncologica, Chirurgia Osteoporosi)
 Plesso “Da Procida” - Salerno (Medicina Riabilitativa)
 Plesso “Santa Maria I. dell‟Olmo” – Cava de' Tirreni (Ortotraumatologia)
 Plesso “Fucito” - Mercato San Severino (Ortopedia)

Dipartimento Area Critica
Plesso “Ruggi” - Salerno (Medicina Generale, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Anestesia e Rianimazione del Dipartimento Area Critica, Anestesia e Terapia Intensiva Post operatoria, O.B.I. Medico Chirurgica, Centrale Operativa 118, Chirurgia d'Urgenza)
 Plesso “Da Procida” - Salerno (Medicina)
 Plesso “Santa Maria I. dell‟Olmo” – Cava de' Tirreni (Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna, Pronto Soccorso, Chirurgia Generale)
 Plesso “Fucito” - Mercato San Severino (Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale, Pronto Soccorso, Chirurgia Generale)
 Plesso “Costa d‟Amalfi” – Castiglione di Ravello (Pronto soccorso)

Dipartimento Chirurgie Generali e Specialistiche
 Plesso “Ruggi” - Salerno (Urologia, Day Surgery di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare ed endovascolare, Radiologia Vascolare ed Interventistica, Odontostomatologia)
 Plesso “Santa Maria I. dell‟Olmo” – Cava de' Tirreni (Chirurgia senologica)
 Plesso “Fucito” - Mercato San Severino (Endoscopia urologica, Litotrissia, Urologia)

Dipartimento del Cuore
 Plesso “Ruggi” - Salerno (Cardiochirurgia, Cardiochirurgia d'Urgenza, Cardiologia, Anestesia e Rianimazione del Dipartimento Cuore, Riabilitazione cardiologica, UTIC, Cardiologia Interventistica - Emodinamica)
 Plesso “Santa Maria I. dell‟Olmo” – Cava de' Tirreni (Cardiologia, UTIC)
 Plesso “Fucito” - Mercato San Severino (Angiologia, Cardiologia, UTIC, Cardiologia dello sport, Aritmologia Clinica)

Dipartimento della donna

 Plesso “Ruggi” - Salerno (Percorso nascite, Ginecologia, Gravidanza a rischio e diagnosi pre-natale, Breast - Unit)
 Plesso “Santa Maria I. dell'Olmo” – Cava de' Tirreni (Ostetricia e Ginecologia)
 Plesso “Fucito” - Mercato San Severino (Ostetricia e Ginecologia, Endoscopia ginecologica, IVG)

Dipartimento delle Neuroscienze e Patologie Craniofacciali

 Plesso “Ruggi” - Salerno (ORL, Oculistica, Neurologia, Neurochirurgia, Stroke - unit, Chirurgia Maxillo - Facciale, Neuroradiologia, Neurologia ad indirizzo riabilitativo)

Dipartimento di Diagnostica per immagini

 Plesso “Ruggi” - Salerno (Radiologia, Radioterapia, Medicina Nucleare, Fisica Sanitaria)
 Plesso “Da Procida” - Salerno (Radiologia)
 Plesso “Santa Maria I. dell'Olmo” – Cava de' Tirreni (Radiologia)
 Plesso “Fucito” - Mercato San Severino (Radiologia)
 Plesso “Costa d‟Amalfi” – Castiglione di Ravello (Radiologia)

Patologia Neonatale e TIN, Pediatria, Anestesia e T.I. pediatrica, Oncoematologia Pediatrica, Chirurgia Pediatrica, Osservazione Breve Pediatrica Accettazione e Urgenza, Neuropsichiatria infantile

 Plesso “Santa Maria I. dell'Olmo” – Cava de' Tirreni (Pediatria e Assistenza Neonatale, Nido)
 Plesso “Fucito” - Mercato San Severino (Pediatria, Nido)

Dipartimento Medico - Chirurgico Fegato, Rene e Trapianti

 Plesso “Ruggi” - Salerno (Chirurgia Toracica, Chirurgia generale e trapianti di rene, Nefrologia e Trapianti di rene, Chirurgia generale e trapianti di fegato, Malattie Infettive, Nutrizione Clinica)
 Plesso “Fucito” - Mercato San Severino (Nefrologia)

Dipartimento Oncoematologico

 Plesso “Ruggi” - Salerno (Anatomia Patologica, Ematologia, Oncologia medica, Genetica medica)
 Plesso “Fucito” - Mercato San Severino (Oncologia)

Dipartimento di Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale

 Plesso “Ruggi” - Salerno (Patologia clinica, Medicina Trasfusionale)
 Plesso “Da Procida” - Salerno (Laboratorio Analisi)
 Plesso “Santa Maria I. dell'Olmo” – Cava de' Tirreni (Laboratorio Analisi)
 Plesso “Fucito” - Mercato San Severino (Laboratorio Analisi)
 Plesso “Costa d‟Amalfi” – Castiglione di Ravello (Laboratorio Analisi)

Dipartimento delle Specialità Mediche

 Plesso “Ruggi” - Salerno (Malattie dell‟apparato respiratorio, Dermatologia, Reumatologia, Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Geriatria, Gastroenterologia con Bleeding Center)
 Plesso “Da Procida” - Salerno (Allergologia, Centro disassuefazione fumo, Medicina Riabilitativa, Pneumologia)
 Plesso “Santa Maria I. dell'Olmo” – Cava de' Tirreni (Gastroenterologia)
 Plesso “Fucito” - Mercato San Severino (Allergologia, Fisiopatologia respiratoria e polisonnografia, Endoscopia Digestiva)

Controversie
 Nell'aprile 2016 alcune tirocinanti che frequentano la suddetta azienda ospedale denunciano che avvengono scambi di favori e prestazioni sessuali in cambio dell'attestato del master.
 Nell'aprile 2016 il commissario della suddetta azienda ospedaliera, Cantone, denuncia alla magistratura il caso di un intervento di chirurgia ortopedica effettuato dall'ex primario del reparto, ormai in pensione, piuttosto che dall'attuale primario. Si sospetta un giro illecito di denaro per far intervenire l'ex primario.

Trasporti 
Il presidio è raggiungibile:

 con i treni del servizio ferroviario metropolitano, stazione di Arechi.
  Autobus: Linea 8,  dell'azienda di trasporti Busitalia Campania nonché varie linee Sita.

Note

Voci correlate
Salerno
Cava de' Tirreni
Mercato San Severino
Ravello

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ospedali della provincia di Salerno
Scuola medica salernitana